Réchicourt (Meuse), een voormalige gemeente, deel van de gemeente Spincourt in het department Meuse
Réchicourt-la-Petite, een gemeente in het departement Meurthe-et-Moselle
Réchicourt-le-Château, een gemeente in het departement commune de Moselle